In territorio nemico – album di Milva del 2007
 In territorio nemico – romanzo del collettivo SIC